Конья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Пуатьє, 39 км на захід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9413 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 18558,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Цікаві факти 
У місті знаходиться штаб-квартира компанії Hennessy, найбільшого виробника коньяків.

Галерея зображень

Персоналії 
 Франциск I (1494—1547) — французький король між 1515 та 1547 роками з династії Валуа.

Посилання 

 Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Коньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта